Ку́пчино — топоним.

 Купчино —   район Санкт-Петербурга.
 Купчино — муниципальный округ Санкт-Петербурга.
 Купчино — станция Петербургского метрополитена.
 Купчино — станция Октябрьской железной дороги.
 Купчино — старое название остановочного пункта Октябрьской железной дороги Проспект Славы.

См. также 
 Купчинь
 Купчинцы
 Купчинская (станция)
 Купчинский
 Купчинское капище Перуна